Gonzo steht für:
 Gonzo (Band), Stuttgarter Rock-Band
 Gonzo (Studio), japanisches Zeichentrickstudio
 eine Figur der Muppet Show, siehe Muppet Show#Gonzo
 eine Variante des Pornofilms, siehe Pornofilm#Genres
 Gonzo-Journalismus, eine Literaturgattung
 Gonzo Verlag, ein deutscher Verlag

Personen:
 Gonzo Greg (* 1966), amerikanischer Radiomoderator
 Matthias Röhr (* 1962), deutscher Gitarrist, Spitzname Gonzo
 Radislav Jovanov Gonzo (* 1964), Kroatischer Regisseur von Musikvideos
 Dr. Gonzo, eine Figur aus dem Buch Fear and Loathing in Las Vegas

Siehe auch:
 Conzo